Korda János (1929–2018) mérnök
Korda János (1939) táncművész